O’Keefe ist der Familienname folgender Personen:

 Barry O'Keefe († 2014), australischer Jurist
 Daniel O’Keefe (* 1950), US-amerikanischer Kommunikationsforscher
 Dennis O’Keefe (1908–1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Eamon O’Keefe (* 1953), irischer Fußballspieler
 Jodi Lyn O’Keefe (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Model

 Johnny O’Keefe (1935–1978), australischer Musiker
 Josh O’Keefe (* 1988), irischer Fußballspieler
 Kathleen O’Keefe († 2014), US-amerikanische Zeitungsgründerin
 Ken O'Keefe (* 1969), Aktivist, siehe Ship-to-Gaza-Zwischenfall
 Michael O’Keefe (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Mitch O’Keefe (* 1984), kanadischer Eishockeytorwart
 Paddy O’Keefe (* 1967), englischer Fußballspieler
 Peter Laurence O’Keefe (1931–2003), britischer Diplomat
 Sean O’Keefe (* 1956), US-amerikanischer Raumfahrtfunktionär und Politiker
 Stuart O’Keefe (* 1991), englischer Fußballspieler
 Tommy O’Keefe († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Vince O’Keefe (* 1957), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 (6585) O’Keefe, marsbahnstreifender Asteroid
 O’Keefe Hill, Hügel im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 O’Keeffe